Гордон, Гэри:
  (род. 1957) — канадский католический священник, епископ Уайтхорса (2006—2014) и Виктории (с 2014).
 Гордон, Гэри Айвэн (1960—1993) — военнослужащий американского подразделения спецназа «Дельта».